

Patronyme

François Ternaux (1862-1938), homme politique français ;
Guillaume Louis Ternaux (1763-1833), manufacturier et homme politique français ;
Étienne Nicolas Louis Ternaux dit Ternaux-Rousseau (1765-1830), frère du précédent, manufacturier en draps et important banquier français ;
Charles Henri Ternaux, dit Ternaux-Compans (1807-1864), fils du précédent, député, banquier et diplomate français ;
Louis Mortimer Ternaux (1808-1872), historien et homme politique français ;
Maurice Ternaux-Compans (1846-1930), diplomate et homme politique français ;
Catherine Ternaux (1961-), écrivaine française.

Toponyme

 Ternaux, ancienne commune de la Loire absorbée entre 1790 et 1794 par Virigneux.